Greatest Hits — сборник хитов австралийской певицы Кайли Миноуг, изданный в 1992 году. Альбом содержит 19 синглов с её альбомов: Kylie (1988), Enjoy Yourself (1989), Rhythm of Love (1990) и Let's Get to It (1991), а также три песни, записанные специально для сборника. Бóльшая часть альбома была в значительной степени написана и спродюсирована трио Сток, Эйткен и Уотерман, а его релиз ознаменовал конец профессиональных отношений Миноуг с ними. В компиляцию вошли все на тот момент синглы певицы, в том числе японский хит «Turn It into Love» с первого альбома Кайли.

Greatest Hits дебютировал с первой строчки британского альбомного чарта, став её третьим альбомом № 1 в Великобритании. Альбом провёл в чарте 10 недель и получил платиновую сертификацию с продажами 300 тыс. копий. Компиляция имела успех и в Австралии, достигнув 3-й строчки и продержавшись в чарте 15 недель. Позже альбом стал дважды платиновым в Австралии с продажами более 140 тыс. копий.

Ремастированная версия альбома была выпущена в 2002-м году, в честь не только десятилетия с выпуска оригинальной пластинки, но пятнадцатилетия с выхода первого сингла Кайли. Переиздание включало в себя два диска. Первый диск соответствовал оригинальному релизу, а на втором диске были представлены ремиксы на самые большие хиты Миноуг, в том числе Techno Rave Remix на «Celebration». Песни на альбоме располагались не в хронологическом порядке, как на оригинальном выпуске. Помимо этого, были включены два бонуса: «Made In Heaven», би-сайд сингла «Je Ne Sais Pas Pourquoi», и достаточно раритетный на то время «Say The Word — I’ll Be There», би-сайд «Word Is Out».

Greatest Hits позже был заменен на Ultimate Kylie, не включавший лишь 7 песен с этого альбома.

Об альбоме 
Альбому сопутствовали два сингла: «What Kind of Fool (Heard All That Before)» и «Celebration», кавер-версия хита 1980 года группы Kool & the Gang. В Австралии альбом был выпущен с полностью измененным оформлением, а также была доступна диджипак-версия с ограниченным тиражом. Специальное издание включало в себя ремикс-альбом Kylie's Non-Stop History 50+1 как бонус-диск. В 1998 году альбом был переиздан в Австралии в оригинальном британском оформлении.

В отличие от остальных треков, «Shocked» представлен в сингловой версии. В то же время, «The Loco-Motion», «What Do I Have to Do» и «Finer Feelings», также замикшированные для синглового релиза, были представлены в оригинальных альбомных версиях. Неизвестно, почему корректные сингловые ремиксы не были доступны на оригинальном релизе.

В переиздании iTunes 2009-го года альбомные версии были заменены сингловыми, в том числе была редкий сингловый ремикс It's No Secret. Альбом был переиздан ещё раз, в 2011-м году, с альтернативным трек-листом для южно-африканской части турне Aphrodite World Tour.

Синглы 
Первым синглом стала песня «What Kind of Fool (Heard All That Before)». Сингл был выпущен в Британии в августе 1992 и достиг № 14 в британском чарте. Би-сайдом стала одна из любимых поклонниками песен «Things Can Only Get Better».

Вторым и заключительным синглом стал «Celebration», кавер-версия хита Kool & the Gang. Сингл был выпущен в ноябре 1992 и достигло № 20 в британском чарте. Песня стала последним синглом Миноуг на лейбле PWL.

Список композиций

Видеокомпиляция 

Сборник хитов сопровождала видеокомпиляция под названием Greatest Video Hits. Видеорелиз включал все клипы Кайли на то время, за исключением домашнего промовидео «Made in Heaven». В Австралии альбом был выпущен под оригинальным названием Greatest Hits и с обложкой австралийского аудио-аналогом. Японская лазердиск-версия включала также видео «Celebration».

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сборники Кайли Миноуг
Сборники 1992 года
Видеоальбомы Кайли Миноуг